Odontiopsis är ett släkte av svampar. Odontiopsis ingår i familjen Schizoporaceae, ordningen Hymenochaetales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Odontiopsis